«Мой лучший год» () — кинокомедия американского режиссёра Ричарда Бенджамина. Премьера фильма состоялась 8 октября 1982 года в США. Картина получила рейтинг PG.

Сюжет 
Бенджи Стоун рассказывает о лете своего любимого 1954 года, когда он встретил своего кумира — мошенника Алана Суонна. На заре телевидения Бенджи работает в качестве сценариста для эстрадного шоу под названием «Комедия Кавалькада» со Стэном Кайзером в главной роли. В качестве специального гостя на шоу приглашают Суонна. Узнав, что Алан — алкоголик, Кайзер намеревается отменить приглашение, однако Бенджи вмешивается и обещает проследить, чтобы всю неделю до шоу Суонн оставался трезвым.

Бенджи и Алан многое узнают друг о друге, в том числе то, что у них обоих есть семья, которую они пытаются скрывать от остального мира. У Бенджи — мать-еврейка, которая замужем за бывшим филиппинским боксёром Руки Каррокой, и неотёсанный дядя Морти. У Суонна — маленькая дочь Тесс, воспитываемая одной из его многочисленных бывших жён. Алан тайно следит за её жизнью, страдая от нехватки смелости, чтобы воссоединиться с ней.

Кайзеру угрожает коррумпированный профсоюзный босс Карл Ройек. Бенджи пытается завоевывать чувства коллеги Кейси Даунинг. Следование советам Суонна, приводит к полному провалу на вечеринке в доме богатых родителей Кейси.

Перед началом шоу у Суонна начинается паника. Он напивается и сталкивается с Бенджи, который сердито говорит ему, что разочарован в нём. Во время прямой трансляции головорезы Ройека появляются за кулисами и начинают избивать Кайзера. Они выкатываются на сцену и зрители думают, что это часть шоу. Под восторженные аплодисменты Суонн в одежде мушкетёра спускается по верёвке с балкона на сцену и спасает Кайзера.

В конце фильма Бенджи рассказывает, что Суонн набрался храбрости и встретился со своей дочерью.

В ролях

Награды и номинации 
 1982 — Номинация на приз ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую мужскую роль — Питер О’Тул
 1983 — Номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль — Питер О’Тул
 1983 — Премия «Золотой глобус»:
 номинация на лучший фильм — комедия или мюзикл
 номинация на лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл — Питер О’Тул
 номинация на лучшую женскую роль второго плана — Лэйни Казан
 1983 — Премия «Золотая бобина» аудиомонтажёров кино за лучший монтаж звука и диалогов
 1983 — Номинация на приз Национального общества кинокритиков США за лучшую мужскую роль — Питер О’Тул
 1983 — Номинация на приз сообщества кинокритиков Нью-Йорка за лучшую мужскую роль — Питер О’Тул
 1983 — Премия Святого Георгия за лучшую мужскую роль в иностранном фильме — Питер О’Тул
 1983 — Номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший комедийный сценарий — Деннис Палумбо и Норман Стейнберг

Примечания

Ссылки 

 'FAVORITE YEAR' WITH PETER O'TOOLE
 My Favorite Year – Classic Movie Review 5039
 Review by Alexandre Paquin
 Review by Brian Koller
 My Favorite Year — Guest Abraham Benrubi
 An excellent vehicle for O'Toole to shine in a tour de force performance
 Review by Vince Leo
 Review by Richard Propes
 Review by Enoch Sneed
 Review by Variety Staff
 О фильме на сайте mubi.com

Фильмы 1982 года
Фильмы Ричарда Бенджамина
Фильмы США 1982 года
Фильмы Brooksfilms